Билмак () е селище от градски тип в Южна Украйна, Запорожка област, Билмакски район.

Основано е през 1782 г. Населението му е 7408 души (2011).

Селища от градски тип в Запорожка област